Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades 23 september-2 oktober 1995 i Malaysia. Kina vann turneringen genom att besegra Japan i finalen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor 
I fyralagsgrupperna räknades inte möten med tabelljumbon.

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal

Bronsmatch

Final

Externa länkar
 

1995 i Malaysia
Fotbollsåret 1995
Fotboll i Malaysia
1995
Sportevenemang i Malaysia